Смере́ка — назва, яка може позначати деякі види дерев родини соснових (у «Словарі Грінченка» латинський відповідник — Pinus abies):
 Ялина європейська (Picea abies) — вид роду Ялина (Picea);
 інші види роду Ялина (Picea);
 Ялиця біла (Abies alba) — вид роду Ялиця (Abies), також відомий як «смерека біла».

Молоді смереки (до 3 м заввишки) ще називають гаджу́ґами.

Інше 
 Смерека — гірський потік в Україні, в Рожнятівському районі Івано-Франківської області. Лівий доплив Дуби (басейн Дністра).
 Смерека — ботанічна пам'ятка природи в Київській області.
 Смерека — ботанічна пам'ятка природи у Волинській області.

 Смерека-Малик Оксана Степанівна (1958) — українська народна майстриня (лялькарка, писанкарка).
 Смерека Віра Євгенівна (1923—2010) — українська письменниця, громадська діячка.
 Смерека Антоніна Михайлівна (1892—1981) — українська акторка, заслужена артистка УРСР (1945).
 «Смерека» — псевдонім Ірини Павликевич (1922—1945), діячки українського національно-визвольного руху.

Див. також 
 Смерічка

Примітки